Шабу́ров — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 
 Шабуров, Анатолий Степанович (род. 1941) — советский и российский правовед, специалист в области теории государства и права.
 Шабуров, Магомет (род. 1970) — тренер по боксу. С 2002 года работает с гамбургской промоутерской компанией Unversum, где тренирует боксёров Сюзанну Кентикян и Руслана Чагаева.
 Шабуров, Николай Витальевич (род. 1953) — российский религиовед и культуролог.
 Шабуров, Сергей Леонидович (род. 1978) — мастер спорта России международного класса (хоккей с мячом), шестикратный чемпион мира.
 Шабуров, Виктор Валентинович (род. 1977) — российский предприниматель, инвестор.
 Шабуров, Валентин Иванович (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Шабуров, Юрий Николаевич (1926—2001) — российский журналист, историк спорта.